Manfred Wagner (1934–) német politikus (SPD)
 Manfred Wagner (1935–1997) német színész, szinkronszínész
 Manfred Wagner (1938–2015) német labdarúgó
 Manfred Wagner (1948–) német fizikus
 Manfred Wagner (1959–) német politikus (SPD)